Idiops constructor est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Idiopidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Inde. Elle se rencontre au Tamil Nadu, en Andhra Pradesh et au Maharashtra.

Publication originale 
 Pocock, 1900 : The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Arachnida. London, .

Liens externes

Notes et références 

Idiopidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Inde